Le nom de famille Dansoko est courant en Guinée notamment porté par les Diakhankés :
 Bafodé Dansoko (1995-), footballeur internationale d'origine guinéen.
 Mohamed Lamine Dansoko (1998-), athlète guinéen.